Pathum Thani (provincie), een provincie in het midden van Thailand
Amphoe Mueang Pathum Thani, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand
Pathum Thani (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand